Benkadi, comune nel circondario di Banamba
Benkadi, comune nel circondario di Dioïla
Benkadi, comune nel circondario di Kangaba
Benkadi, comune nel circondario di Sikasso
Benkadi Founia, comune nel circondario di Kita